

Geografia 
 Comerio – un comune della provincia di Varese.
 Comerío –  città di Porto Rico situata nella regione centrale dell'isola

Persone 
 Filippo Comerio (1847-1927) – pittore italiano
 Luca Comerio (1878-1940)- fotografo e cineasta italiano

Altro 
 Comerio Ercole – azienda di progettazione e costruzione di macchinari e impianti per l'industria tessile e plastica

Pagine correlate 
 Comer